Новобратское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новобратское — село в Буландынском районе Акмолинской области.

Украина 
 Новобратское — село в Малинском районе Житомирской области.
 Новобратское — село в Высокопольском районе Херсонской области.